Carrierea är ett släkte av videväxter. Carrierea ingår i familjen videväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Videväxter
Carrierea